Fetsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fetsjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun, 
Fetsjön, Närke, sjö i Hallsbergs kommun, 
Fetsjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (15,1 ha)
Fetsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 718272-152341), sjö i Vilhelmina kommun,  (97,6 ha)
Fetsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 720552-146277), sjö i Dorotea kommun,  (37 ha)
Fetsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 723123-147578), sjö i Vilhelmina kommun,  (23,1 ha)
Fetsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (74,2 ha)
Lill-Fetsjön, sjö i Åsele kommun,  (50,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn